Skanör kan syfta på:

 Skanör – en ort, tidigare stad –1754, som ligger på Falsterbonäset i Vellinge kommun i Skåne län
 Skanörs rådhus – en envånings tegelbyggnad
  Skanör med Falsterbo stad – en stad 1754–1974
 Skanörs församling – en tidigare församling i Lunds stift i Vellinge kommun –2002
 Skanörs kyrka – en kyrkobyggnad  i Skanör
 Skanörs distrikt – ett distrikt i Vellinge kommun och Skåne län
 Skanörs borg – en borg som låg i medeltida Skanör
 Skanörs fyr –en fyr på hamnpiren i Skanö
 Skanör Höll – naturreservat i Sverige
 Skanörs ljung – ett naturreservat inom den historiska Skanör
 HMS Skanör (V01) – en svensk torpedbåt